B2M peut désigner :

 bâtiment multi-missions, dans la Marine nationale ;
 le gène de la microglobuline bêta 2 ;
 Business to Manufacturing ;
 .